Autocycle bezeichnet:

 Autocycle Engineering, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Vandegrift Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Autocycle